Университет Найроби () — крупнейший университет Кении. Образован в 1970 году путём разделения Университета Восточной Африки на Университет Найроби, Университет Макерере и Университет Дар-эс-Салама.

История 
В 1956 году в Найроби был основан Королевский технический колледж, который 25 июня 1961 года был преобразован в Королевский колледж Найроби. 20 мая 1964 года преобразован в Университетский колледж Найроби в составе Университета Восточной Африки. В ходе разделения Университета Восточной Африки в 1970 году выделен как Университет Найроби.

В связи с ростом в 1983 году была произведена реструктуризация университета с организацией в его составе шести колледжей.

Структура 

Университет состоит из шести колледжей, которые делятся на факультеты, которые, в свою очередь, делятся на департаменты.

Колледж сельского хозяйства и ветеринарных наук 
 Факультет сельского хозяйства
 Институт мира и экологических исследований имени Вангари Маатаи
 Факультет ветеринарной медицины

Колледж биологических и физических наук 
 Центр биотехнологии и биоинформатики
 Институт по вопросам изменения климата и адаптации
 Факультет физических наук
 Школа биологических наук
 Школа вычислительной техники и информатики
 Школа математики

Колледж архитектуры и строительства 
 Факультет искусств и дизайна
 Инженерный факультет
 Факультет ядерной науки и технологии
 Факультет антропогенной среды

Педагогический колледж и экстернат 
 Центр открытого и дистанционного обучения
 Кампус кенийской науки
 Школа непрерывного и дистанционного образования
 Школа образования

Колледж медицинских наук 
 Центр по профилактике и исследованию ВИЧ
 Факультет стоматологических наук
 Институт тропических и инфекционных заболеваний
 Медицинский факультет
 Факультет сестринского дела
 Фармацевтический факультет
 Факультет общественного здравоохранения
 Библиотека колледжа медицинских наук

Колледж гуманитарных и социальных наук 

 Центр изучения африканских женщин
 Факультет африканских исследований
 Факультет гуманитарных наук
 Факультет бизнеса
 Центр передовых исследований в области экологических права и политики
 Факультет дипломатии и международных исследований
 Факультет экономики
 Институт исследований в области развития
 Факультет журналистики
 Кампус Кисуму
 Юридический факультет
 Кампус Момбасы
 Институт исследований в области народонаселения

Канцлеры 

 1970—1978 Джомо Кениата
 1978—2002 Даниэль Тороитич арап Мои
 2002—2003 Мваи Кибаки
 2003—2013 Джозеф Ванджуи
 2013 — н.в. Виджоо Раттанси

Известные выпускники 
 Вангари Маатаи, лауреат Нобелевской премии мира за 2004 год.
 Аполо Робин Нсибамби, премьер-министр Уганды (1999—2011).
 Джаред Ангира, кенийский поэт.
 Руто Уильям, президент Кении с 2022 года.

Примечания

Ссылки 
 Официальный сайт университета.